Луговское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Луговское сельское поселение (Воронежская область) — входит в Богучарский район
 Луговское сельское поселение (Ивановская область) — входит в Кинешемский район
 Луговское сельское поселение (Калининградская область) — входит в Гурьевский район
 Луговское сельское поселение (Крым) — входит в Ленинский район
 Луговское сельское поселение (Омская область) — входит в Таврический район
 Луговское сельское поселение (Тверская область) — входит в Андреапольский район
 Луговское сельское поселение (Челябинская область) — входит в Красноармейский район